The Grip of the Past – cortometraggio del 1914 diretto da Joseph W. Smiley
The Grip of the Past – cortometraggio del 1914 diretto da Edwin J. Collins